Пинк (, ) может означать:

Люди 
 Пинк (род. 1979) — американская певица.
 Пинк, Ариэль (род. 1978) — американский певец.
 Пинк, Артур (1886—1952) — английский экзегет, теолог.
 Пинк, Сидней (1916—2002) — американский кинорежиссёр и продюсер.
 Пинк, Францишек (ок. 1734 — 1798) — польский скульптор.
Вымышленные
 Дэнни Пинк — персонаж сериала «Доктор Кто».

Прочее 
 Пинк или пинка — двух- или трёхмачтовое парусное судно.

См. также 
 Pink Floyd
 Pink Fairies
 
 Пинг
 Розовый
 
 Розовые